Ellendale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ellendale (Delaware)
Ellendale (Minnesota)
Ellendale (North Dakota)

... in Australië:
Ellendale (Tasmanië)